Şavşat (district), een district van de Turkse provincie Artvin
Şavşat (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing